W Polsce
 Marzęcice – przysiółek wsi Brzeście w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Żórawina
 Marzęcice – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Strzelce Wielkie 
 Marzęcice – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Kurzętnik
 Marzęcice – dawna gmina wiejska z siedzibą w Marzęcicach
 Marzęcice – dawna gromada istniejąca z siedzibą w Marzęcicach